— rei da Armênia entre 160 e 
  — rei da Média Atropatene entre 56 e 
  — oficial armênio do 

Desambiguações de antropônimos